Каменец може да се отнася за:
 Каменец – град в Беларус, Брестка област
 Каменец – село в България, област Кърджали
 Каменец – село в България, област Плевен
 Каменец – село в България, област Ямбол
 Каменец – 2 села в Беларус
 Каменец – 18 села в Русия

Вижте също 
 Каменец Подолски, бивш Каменец – град в Украйна, Хмелницка област